Balaș sau Balas este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Egon Balas (1922-2019), matematician și economist din România
 Iolanda Balaș (1936-2016), atletă română
 Orlando Balaș (n. 1971), scriitor român